Elementary:

 Elementary — альбом канадской маткор-группы The End.
 elementary OS — дистрибутив Linux, основанный на Ubuntu
 Элементарно — американский детективный телесериал, основанный на персонажах книг о Шерлоке Холмсе.
 ELEMENTARY — класс сложности в теории сложности вычислений